Sruoga puede hacer referencia a:

Daniela Sruoga, jugadora argentina de hockey sobre césped.
Eugenia Sruoga, jugadora argentina de hockey sobre césped.
Josefina Sruoga, jugadora argentina de hockey sobre césped.